Янгблад (англ. Youngblood) — английская фамилия.  Дословный перевод на русский язык — «молодая кровь».

Известные носители:

 Янгблад, Люк — британский актёр.
 Янгблад, Руди — американский актёр.
 Янгблад, Руфус — агент Секретной службы США, был в охране кортежа президента Джона Кеннеди в день его убийства.
 Янгблад, Сидни — немецкий певец американского происхождения.

В искусстве 
Молодая кровь (фильм, 1986) (англ. Youngblood)  — американский фильм режиссёра Питера Маркла с Робом Лоу в главной роли хоккеиста по фамилии Янгблад.

См. также 
 Купер, Белтон Янгблад — американский военный мемуарист.